Macy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joan M. Macy
 Ralph W. Macy